Oldhafer ist der Familienname der folgenden Personen:

 Konrad Oldhafer (* 1995), deutscher Fußballschiedsrichter und Jurist
 Pia-Sophie Oldhafer (* 1992), deutsche Hockeyspielerin
 Ray Oldhafer (* 1963), deutschstämmiger Schauspieler